ING sau ing ori Ing este un grup de trei litere care se poate referi la

Abrevieri 
 -Ing., abreviere pentru titlul Doctor în inginerie utilizat în anumite țări europene (spre exemplu, Doktor-Ingenieur în Germania
 Index Nominum Genericorum, un index al tuturor numelor generice de plante, conform International Code of Botanical Nomenclature
 ING, abrevierea oficială pentru membri societății profesionale Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Institutul de studiere a istoriei Țărilor de Jos
 Isaac Newton Group of Telescopes, situate în La Palma, Insulele Canare

Istoria limbii germane vechi 

 Ing, teonim pentru zeul german Yngvi 
 Runa Ingwaz, ori runa Ing, simbol runic referindu-se probabil la zeul Yngvi

Nume de oameni 

 Ing Chang-ki (1914 – 1997), industriaș din Taiwan, filantrop și fondator al Fundației Ing
 David Ing (născut în 1958), inginer canadian
 Dean Ing (născut în 1931), american, autor de literatură thriller și science fiction
 Nita Ing (născut în 1955), șef executiv din Taiwan și președintele Consiliului companiei Taiwan High Speed Rail Corporation
 Peter Ing (născut în 1969), fost jucător din NHL
 Roger Ing (1933 – 2008), artist plastic Canadian
 Ing Yoe Tan (născut în 1948), olandez, membru al Senatului Țărilor de Jos din partea Partidului Muncii (PvdA) din 1998

Prescurtări 

 ing., ori ing, prescurtare adesea folosită pentru meseria de inginer
 ING, prescurtare uzuală pentru compania olandeză ING Groep

Altele 

 Ing River, un afluent al fluviului Mekong

Vezi și  

 -ing, un sufix frecvent al limbii engleze desemnând gerunziul (în )
 Ings (dezambiguizare)

Acronime de trei litere